Pararnavirae — царство вирусов, созданное Международным Комитетом по таксономии вирусов, которое включает в себя все ретротранскрибируемые вирусы. Он включает в себя группы VI и VII по Балтиморской классификации. они могут содержать ДНК или РНК, но их репликация происходит с использованием обратной транскриптазы, то есть через промежуточную цепь генетического материала, отличного от того, из которого они состоят. Царство включает в себя два порядка и шесть семейств.

ДНК-вирусы данного царства тесно связаны с РНК-вирусами, поэтому они классифицируются в Рибовирийском реалме вместе с последними. Происхождение этих вирусов, по-видимому, восходит ко времени появления эукариот. Было высказано предположение, что ретротранскрипционные вирусы возникли в результате события, в котором ретротранспозон был интегрирован в капсид другого вируса, заменив геном и ферменты вируса-хозяина, но также было предположено, что это мог быть и РНК-вирус. Более поздние ретротрансфицированные вирусы возникли из ретротранспозонов LTR в результате вирусной инфекции. Они классифицируются в семьях Pseudoviridae, Metaviridae и BelpaoviridaeEugene Koonin, Valerian V Doljja (2014). Virus World as an Evolutionary Network of Viruses and Capsidless Selfish Elements. Microbiology and Molecular Biology Reviews..​

К числу видов, поражающих людей, относятся вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирус гепатита В.

Классификация 
 Порядок Ortervirales
 Семейство Belpaoviridae
 Семейство Caulimoviridae
 Семейство Retroviridae
 Семейство Metaviridae
 Семейство Pseudoviridae
 Порядок Blubervirales
 Семейство Hepadnaviridae

Филогения 
Филогенетическое исследование обратной транскриптазы дало следующий результат, также были включены эндогенезированные ретротранспозоны LTR, отнесённые к семействам Pseudoviridae, Metaviridae и Belpaviridae:{{Clade|{{clade
   |1=Hepadnaviridae
   |label2=Ortervirales
   |2={{clade
     |1=
   |2=

Использованная литература

Примечания 

Вирусы
Царства (биология)
Вирусы по алфавиту